UAR steht für:

 Unión Argentina de Rugby, nationaler Verband für Rugby Union und Siebener-Rugby in Argentinien
 Union of African Railways, Eisenbahnorganisation der Afrikanischen Union
 United Artists Records, US-amerikanisches Plattenlabel
 englischsprachige Abkürzung der ehemaligen Vereinigten Arabischen Republik
 ICAO-Code der ukrainischen Fluggesellschaft Aerostar Airlines

Abkürzung